Alpaca puede hacer referencia a:
 La alpaca (Vicugna pacos), especie de mamífero rumiante de la cordillera de los Andes.
 La alpaca, tejido hecho con el pelo de la alpaca.
 La alpaca, aleación compuesta por zinc, cobre y níquel, con un color y brillo parecido a la plata; también se la conoce como «plata alemana» o «argentan».